Die Liste der Gemeinden in Mato Grosso do Sul gibt die Ergebnisse der letzten Volkszählung 2010 für die 79 municípios des brasilianischen Bundesstaates Mato Grosso do Sul wieder, wie sie vom Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) bekannt gegeben wurden. Die Liste ist ergänzt um die zum 1. Juli eines jeden Jahres vorgelegten Schätzungen des IBGE, zuletzt zum 1. Juli 2017. Die Liste ist nach Gemeindenamen oder Einwohnerzahlen sortierbar.

Die Gesamtzahl der Einwohner des Bundesstaates Mato Grosso do Sul betrug laut Zensus 2010 2.449.024 Einwohner, laut Schätzung zum 1. Juli 2020 2.809.394 Einwohner.

Neueste Schätzungen wurden zum 1. Juli 2020 vorgelegt. Die nächste Volkszählung war im 10-Jahresrhythmus für 2020 vorgesehen, wurde aber wegen der COVID-19-Pandemie in Brasilien verschoben.

Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Gemeinden in Brasilien

Weblinks 
 Webpräsenz brasilianisches Bundesamts für Statistik, Seite Mato Grosso do Sul

Einzelnachweise 

 
Mato Grosso do Sul
!